Bronco kan syfta på:

 Bronco (punkband) – svenskt punkband
 Bronco (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1958–1962

Fordon 
 Ford Bronco – en bilmodell
 North American OV-10 Bronco – ett lätt amerikanskt attackflygplan (1968–1994)

Geografi
 Bronco Plains  – en slätt i Australien
 Cerro Bronco – en ort i Mexiko
 Cerro El Bronco – ett berg i Mexiko
 Lac Bronco – en sjö i Kanada
 Rivera del Bronco – ett vattendrag i Spanien

Sport 
 Denver Broncos – professionellt lag inom amerikansk fotboll
 Upplands-Bro Broncos – junior lag inom amerikansk fotboll i Sverige.
Brisbane Broncos - Rugbylag i Australien